Nät kan syfta på:

Redskap
 Nät – flexibel gallerliknande struktur som blockerar stora föremål, men som låter mindre föremål, luft och vätskor passera igenom. 
 Fisknät– fiskeredskap
 Hönsnät– nät av galvaniserad ståltråd med hexagonala mellanrum som bland annat används till stängsel.

Zoologi
 Spindelnät – fångstnät som vävs av flera olika arter av spindlar
 Nätpyton – pytonorm där nät refererar till dess nätformade teckning.
 Nätticka – en svampart med nätformade teckning

Matematik, fysisk, sociologi, datorkommunikation
 Nätverk – begrepp som används i olika sammanhang
 Datornätverk – sammankopplade datorer, skrivare, routrar, nätverksväxlar och andra enheter som överför data till varandra
 Personligt nätverk – alla de kontakter som en individ har med andra personer
 Nät (matematik) – generalisering av begreppet följd
 Passivt nät – inom elektrotekniken är ett nät som endast innehåller passiva komponenter

Kultur
 Indras nät – inom hinduisk mytologi det nät som tillhör guden Indra, och som avspeglar, eller är identiskt med universum i alla dess aspekter.
 I polisens nät – amerikansk långfilm från 1955
 I spindelns nät – thriller från 2001

Företag och organisationer
 LKAB Nät – ett helägt dotterbolag till LKAB med elnätverksamhet
 Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå
 Telge Nät – ett av Södertälje kommun helägt dotterbolag som ansvarar för kommunens nät för el, fjärrvärme, fjärrkyla, stadsnät, vatten och avlopp

Internetrelaterade uttryck
 Nätauktion – en form av auktion där bud avges på nätet
 Nätdrog – en vardaglig eller medial beteckning på droger, vanligen med narkotisk effekt, som säljs via näthandel
 Nätetikett – oskrivna och skrivna etikettregler och rekommendationer för uppförande på Internet
 Näthandel – ett företag eller konsument säljer, köper eller byter en produkt, tjänst eller information oftast över Internet
 Näthat – ett samlingsbegrepp för hot, trakasserier, kränkningar, förolämpningar eller nätmobbning mot en individ, eller hets mot folkgrupp, som sker över internet
 Nätpoker – poker som spelas över Internet
 Nätpublikation – en tidning som publiceras på webben

Se även 
 Nätverk, olika betydelser
 Network, olika betydelser
 Nätet (olika betydelser)

en:Net
io:Reto
ja:網
nds:Nett